L'édition 1999 du tournoi de Washington s'est déroulée du 16 au  sur dur et fait partie de la catégorie International Series Gold. Andre Agassi remporte l'épreuve en simple et Justin Gimelstob et Sébastien Lareau celle en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1999 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Washington
ATP 1999
Tennis aux États-Unis en 1999
Tennis en août 1999